Чемпионат мира по фигурному катанию 2002 () — международный турнир, организованный Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 2001—2002 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Чемпионат прошёл в Нагано (Япония) с 16 по 24 марта 2002 года на арене «M-Wave».

Результаты

Мужчины 

WD = снялся с соревнований

Женщины 

WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы на льду 
На этом чемпионате впервые в истории израильские фигуристы завоевали медали мирового первенства (Галит Хайт и Сергей Сахновский, бронза). После литовский дуэт Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас подавали петицию в Международный союз конькобежцев, в которой выражали своё несогласие с третьим местом израильтян и утверждали, что результат достигнут благодаря «денежной поддержке» судейской бригады, оказанной «израильским мафиози» Борисом Хайтом (отцом Галит Хайт и президентом израильской федерации фигурного катания). По утверждению РИА «Новости», петицию с протестом в отношении присуждения бронзовой медали израильской паре подписали почти 60 спортсменов — участников чемпионата мира в Нагано, а также многие тренеры.

Примечания

Ссылки 
 

Международные спортивные соревнования в Нагано
Мир
Мир2002
Март 2002 года